Byala Slatina kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Bjala Slatina, kommun, Vratsa, 
 Bjala Slatina, ort, Vratsa, Obsjtina Bjala Slatina, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar